Драгу́нкин (Драгу́нкина) — русская фамилия. Известные носители:

 Драгункин, Александр Николаевич (род. 1947) — российский филолог, автор псевдонаучных историко-лингвистических идей.
 Драгункина, Зинаида Фёдоровна (род. 1948) — российский политик, член Совета Федерации.